Солодкий (от ) — распространённая украинская фамилия. Известные носители:

Солодкий 
 Солодкий, Алексей Николаевич (1937—2018) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР.
 Солодкий, Андрей Анатольевич (род. 1971) — российский певец.
 Солодкий, Владимир Алексеевич (род. 1955) — российский ученый, специалист в области радиологии, академик РАН.
 Солодкий, Евгений Валентинович (род. 1963) — российский современный художник, работающий в различных техниках.
 Солодкий, Сергей — украинский клипмейкер, дизайнер и режиссёр.

Солодкая 
 Солодкая, Зоя Ивановна (1914—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Солодкая, Наталья Владимировна (род. 1995) — российская футболистка, полузащитница.